

Nom de famille 

 Alba María Cabello (1986-), nageuse synchronisée espagnole ;
 Antonio Sanz Cabello (1968-), homme politique espagnol ;
 Benoît Cabello (1980-),  joueur de rugby à XV français ;
 Camila Cabello (1997-), chanteuse cubano-américano-mexicaine ;
 Diosdado Cabello (1963-), homme d'État vénézuélien ;
 Francisco Cabello (1969-), coureur cycliste espagnol ;
 Francisco Gutiérrez Cabello (1616-1670), peintre baroque espagnol ;
 José David Cabello (1969-), homme politique vénézuélien ;
 Julio Farías Cabello (1978-), joueur de rugby international argentin ;
 Mercedes Cabello de Carbonera (1845-1909), romancière et essayiste péruvienne.

Toponymie

Autres 
 Cabello eugeni, unique représentant du genre Cabello, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.